Карло Каргес (; ) — немецкий музыкант, гитарист и автор песен группы «Nena». Автор текста хита «99 Luftballons» и соавтор песни Irgendwie, irgendwo, irgendwann.

Биография 
В 1971 году стал одним из основателей группы Novalis в качестве гитариста и клавишника, но в 1975 году покинул группу

В 1981 году присоединился к Габриэле Кернер (Nena), Рольфу Бренделю, Юргену Демелю и Уве Фаренкрог-Петерсену в создании одноименной группы Nena.

После распада группы Nena в середине 1987 года Каргес основал группу Café Carlo, а затем играл в таких группах, как Füll Service и La Vida.

Скончался 30 января 2002 года в клинике Эппендорф в возрасте 50 лет из-за печёночной недостаточности. Похоронен на Ольсдорфском кладбище в Гамбурге.

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту